Список лучших бомбардиров чемпионата Сербии:

Сезоны

Распределение по клубам

См. также 
Лучшие бомбардиры чемпионата Югославии по футболу

Ссылки 
Yugoslavia/Serbia - List of Topscorers

Чемпионат Сербии по футболу